Engelram I van Ponthieu (995-1048), graaf van Ponthieu (1026-1048)
 Engelram I van Couchy (1042-1116), heer van Couchy (1080-1116) en graaf van Amiens (1085-1116)